Кангауз (от кит. Кангоуцзы — сухая долина) — название ряда объектов в Приморском крае до 1972 года:
 Кангауз — посёлок (село) Шкотовского района, ныне — село Анисимовка;
 Кангауз — станция и паровозное депо Уссурийской железной дороги, ныне — станция Анисимовка Владивостокского отделения ДВЖД;
 Кангауз — река в Шкотовском районе, ныне — река Суходол;
 Кангауз — бухта в Уссурийском заливе Японского моря, ныне — бухта Суходол.